Самопроизвольное возгорание:

 Самовозгорание — фильм Тоуба Хупера.
 Самопроизвольное возгорание — эпизод 302 (№ 33) сериала «South Park»